Gonzalo Padró (1983) – ex rugbista a 15 argentino con cittadinanza italiana
 Monte Padro – monte della Corsica, Francia